Mindrup ist der Familienname folgender Personen:

 Joosten Mindrup (* 1967), deutscher Schauspieler
 Klaus Mindrup (* 1964), deutscher Politiker (SPD)